Silberstein bezeichnet mehrere Ortslagen:

 die Ansiedlung Hrádeček, Gemeinde Vlčice, Tschechien
 die dortige Ruine der Burg Břecštejn
 Silberstein (Geroldsgrün), Ortsteil der Gemeinde Geroldsgrün, Landkreis Hof, Bayern

Silberstein bezeichnet eine Affäre:
 Silberstein-Affäre

Silberstein ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Silberstein (1845–1899), österreichischer Journalist und Schriftsteller 
 August Silberstein (1827–1900), österreichischer Dichter und Schriftsteller
 Franz Silberstein (1887–1949), deutsch-jüdischer Journalist und Schriftsteller, nach 1933 in Argentinien im Exil.
 Gabriel Silberstein (* 1974), chilenischer Tennisspieler
 Leopold Silberstein (1900–1941), deutsch-jüdischer Slawist
 Leopold D. Silberstein (1904–1981), deutsch-amerikanischer Unternehmer
 Ludwik Silberstein (1872–1948), polnisch-US-amerikanischer Physiker
 Malka Silberstein (1903–1941), estländische Juristin
 Max Silberstein (1897–1966), deutscher Jurist und Gerichtspräsident
 Michael Silberstein (1834–1910), deutscher Rabbiner und Schriftsteller
 Raphael Silberstein (1873–1926), deutscher Hygienearzt und sozialdemokratischer Kommunalpolitiker
 Roman Silberstein (1932–2001), deutscher Schauspieler und Intendant
 Schlecky Silberstein, Künstlername des deutschen Bloggers Christian Brandes (Autor) (* 1981)
 Siegfried Silberstein (1866–1935), deutscher Rabbiner
 Tal Silberstein (* 1969), israelischer international tätiger Berater
 Violette Jaquet-Silberstein († 2014), französische KZ-Überlebende
 Werner Silberstein (1899–2001), deutsch-israelischer Mediziner und Bakteriologe
 Yotam Silberstein (* 1982), israelischer Jazz- und Fusionmusiker